Бундеслига 2009/2010 — 47-й чемпионат Германии по футболу. Начался 7 августа традиционно матчем с участием чемпиона — «Вольфсбург» — «Штутгарт» (2:0). Последние матчи состоялись 8 мая 2010 года.

1 мая за один тур до финиша чемпионата «Бавария», победив дома «Бохум» (3:1), в 22 раз стала чемпионом Германии.

Возвращение и вылет из Бундеслиги 
В Бундеслиге 2008/09 два последних места заняли футбольные клубы «Арминия» и «Карлсруэ», таким образом вылетев во Вторую Бундеслигу.

Вернулись в Бундеслигу футбольные клубы «Фрайбург» — чемпион Второй Бундеслиги — и «Майнц 05». «Фрайбург» вернулся в элиту после четырёх лет, а «Майнц 05» после сезона 2006/07.

Третьим участником Бундеслиги стал «Нюрнберг», выигравший матч плей-офф у «Энерги» с общим счётом 5:0.

В Бундеслиге не участвуют клубы из бывшей ГДР, что происходит второй раз с 1991 года (после чемпионата 2005—2006 годов)

Карта

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 2010—2011 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 2009—2010 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика игроков

Бомбардиры

Голевые передачи

Награды

Игрок месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Страница Бундеслиги  
 Футбол Германии 

2009
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Германия
Спорт в Германии в 2009 году
Спорт в Германии в 2010 году